Oltra ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Oltra (* 1969), spanischer Fußballtrainer
 Manuel Oltra i Ferrer (1922–2015), spanischer Komponist